Sankt Sigfrid kan avse:

Sigfrid (missionär) (1000-talet), en engelsk missionsbiskop verksam i Norge och i Sverige, helgon inom romersk-katolska kyrkan

Platser uppkallade efter missionären i Norge och i Sverige

Sankt Sigfrids socken – en socken i Småland i Södra Möre härad
 Sankt Sigfrids landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
Sankt Sigfrids församling – en tidigare församling som tillhörde Södra Möre kontrakt i Växjö stift –2006
 Sankt Sigfrids distrikt – ett distrikt i Nybro kommun och Kalmar län
Sankt Sigfrid (småort) –  en småort och kyrkby i Sankt Sigfrids socken i Nybro kommun
Sankt Sigfrids folkhögskola – utanför Växjö
Sankt Sigfrids sjukhus – byggnader på Sigfridsområdet i Växjö
Sankt Sigfrids griftegård – en begravningsplats i Borås
Sankt Sigfrids plan – en trafikknutpunkt i Göteborg

Se även
 Sankt Sigfrids kyrka
 Sankt Sigfrids Trosgemenskap